Украинофо́бия (, от «Украина» +  «страх, боязнь») — неприязнь, предвзятое, подозрительное, враждебное отношение по отношению к Украине, украинцам, украинскому языку, культуре и истории, враждебное отношение ко всем проявлениям украинской национально-культурной самобытности. Как разновидность ксенофобии, она проявляется, в частности, в использовании оскорбительных этнонимов, в стереотипном приписывании украинцам отдельных негативных черт.

Трактовки термина 
По утверждению Радио Свобода, «украинофобы» пытаются представить украинцев в карикатурном виде, приписать целому народу такие черты поведения, которые присущи только конкретному человеку. Они хотят изобразить украинский народ в карикатурно-презрительном виде и утверждают, что, например, «украинцы какие-то не такие: жадные, предатели, хитрые».

Спектр трактовок и пониманий термина на Украине 
Некоторые украинские авторы толкуют понятие «украинофобии» шире, чем разновидность ксенофобии, приписывая ему политический смысл, — как враждебное отношение ко всему украинскому, украинской государственности и самоопределению украинской нации и даже в отрицании права на существование Украины и украинского народа в целом. Они считают, что украинофобия может относиться к культуре и истории украинского народа, украинскому языку и «всем проявлениям украинской национально-культурной самобытности», к «украинскому этнокультурному пространству» и украинским государственно-национальным символам. Украинский политолог Александр Палий заявил, что украинофобия в большинстве случаев — не просто «насмешка» над украинской нацией, а искреннее желание ей зла и даже отрицание права украинцев на существование как отдельного этноса.

Украинское законодательство не даёт определения украинофобии и не формулирует перечня поступков и убеждений, относящихся к украинофобным или антиукраинским.

К украинофобским высказываниям можно отнести слова Розы Люксембург в её «Рукописи о русской революции»:

Украинофобия в России

История 
Украинский журналист и учёный О. Г. Бакалец утверждает, что проявления украинофобии в России в виде органического неприятия украинской культуры, традиций и обычаев украинского этноса, нежелание потерять политико-экономическое и духовное господство на Украине имеют глубокие исторические корни. Об этом, по его словам, свидетельствуют примеры из эпох Петра I и Екатерины II.

Русский литературовед Олег Проскурин высказал мнение, что украинофобия возникла и распространилась в русском обществе как «своего рода реакция» на творчество Гоголя, при этом она парадоксальным образом способствовала национальной самоидентификации украинской культурной элиты.

Историк-эмигрант Н. И. Ульянов в труде «Происхождение украинского сепаратизма» рассматривал идею украинской идентичности как заведомо искусственную, утверждая в то же время, что корни идеи достаточно сильны и восходят ко временам задолго до восстания Б. Хмельницкого.

Как характерный пример украинофобии украинские историки рассматривают декларацию А. И. Деникина «К населению Малороссии», где стремление к украинской государственности и даже попытки введения украинского языка в образовательных учреждениях рассматривались как заведомо враждебные и неприемлемые для идеи «единой и неделимой России».

Руководитель Центра изучения истории Украины Санкт-Петербургского университета профессор Татьяна Таирова-Яковлева считает что в России украинофобия была всегда, особенно со второй половины ХVІІІ века.

После победы активистов Евромайдана в киевском противостоянии 2013—2014 годов и отстранения от власти Виктора Януковича, в России стал проявляться яркий всплеск украинофобии. Ещё сильнее украинофобия в России укрепила свои позиции во время крымского кризиса и вооружённого конфликта на востоке Украины.

Значительную роль в усилении украинофобных настроений в России сыграли российские федеральные телеканалы, такие как «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Например, широкий общественный резонанс получил телесюжет о распятом мальчике. 12 июля 2014 года в эфире программы «Время» «Первого канала» показали женщину, которая назвалась беженкой из Славянска и в красках рассказала, как украинские военные, войдя в город, собрали на главной площади всех местных жителей и устроили публичную казнь жены и маленького сына одного из бойцов самопровозглашённой Донецкой народной республики, причём мальчик, по словам героини сюжета, был распят на доске объявлений, а женщину привязали к танку и волочили по улице, пока она не умерла. Повторно сюжет был показан спустя день, 13 июля 2014 года, в авторской программе Ирады Зейналовой «Воскресное время». Однако, никаких документальных фактов, подтверждающих распятие мальчика в Славянске, найдено не было. Также, среди жителей Славянска не нашлось ни одного свидетеля подобных зверств украинской армии. Кроме того, в Славянске нет площади Ленина, на которой, согласно новостному сюжету, был казнён мальчик.

Ещё один аспект увеличения украинофобии в России — высказывания российских политиков и общественных деятелей, а также политиков и общественных деятелей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик:
Смести нужно все боеспособные части Украины, то есть лишить их газа, денег, армии и, последнее, лишить населения. Надо звать население Украины в Россию. Всех, кто хотят. Надо половину Украины перебросить за Урал, это 15 миллионов, как раз то, что нам нужно. Пусть живут, питание есть, энергия есть и не стреляют. Мы должны оставить Порошенко с функциями президента пустого Крещатика, никого нет, только тлеющие эти шины, что они жгли на Майдане. Только так нужно действовать, только так они поймут. Нужно с силой, жёстко, охват делать, чтобы «Новороссия» вернулась в Россию, а Галиция со Львовом ушли навсегда, и будет маленькое такое государство, а слово «Украина» перестанет существовать
Если говорить об украинской [армии]. В первые дни оккупации Коммунистическая партия Российской Федерации постоянно около 3 тысяч гуманитарных грузов отправляет. Наши люди встречаются с людьми, которые проживают там. В первые дни, когда началась оккупация, заходили в деревни, поселки, насиловали старых и малых девушек и бабушек и говорили «Чтобы никогда не рождали русских»
Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет.

Довольно известно украинофобское высказывание премьер-министра России Владимира Путина, произнесённое им на встрече с Джорджем Бушем младшим в 2008 году:

Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть её территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!» И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины

Главным виновником возникновения Украины на политической карте мира Владимир Путин в 2021 году назвал основателя советского государства Владимира Ленина:

В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины".

Согласно репрезентативному опросу, проведённому Левада-Центром в феврале 2016 года, 37 % россиян относятся к Украине «в основном плохо», и 22 % — «очень плохо». В сентябре 2013 года, до начала Евромайдана, таких было, соответственно 20 % и 3 %.

Во время полноценного вторжения России в Украину украинофобские настроение в российском обществе усилились. Ярким примером является статья российского пропагандиста Тимофея Сергейцева «Что Россия должна сделать с Украиной», призывающая к этническим чисткам и геноциду украинцев.

23 октября 2022 года между ведущим российского пропагандистского канала RT Антоном Красовским во время передачи «Антонимы» и писателем Сергеем Лукьяненко состоялся такой разговор:

[Лукьяненко рассказал, что в 1980 году ещё ребёнком оказался в Украине, и украинские русскоязычные дети ему рассказывали, что Украина оккупирована «москалями»]

Красовский: «А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где идёт утка. Прямо топить этих детей, топить… Вот сказал, что москали оккупировали — и сразу бросаешь в реку с буйным течением»

[Писатель на это ответил, что для этой цели «традиционно использовали резки»]

[Красовский, со своей стороны, предложил забивать детей в «пихтовую избу» в Карпатах и сжигать. Он также заявил, что Украина «вообще не должна существовать»]

[Лукьяненко возразил, что Украина должна существовать, потому что «там останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве»]

Красовский: «Ну расстреляем»

[Во время разговора ведущий также высказал мнение, что украинские женщины «гробовые бы все потратили на то, чтобы их насиловали российские солдаты».]

Антиукраинские нарративы в России 
Российская традиция дегуманизации и разжигания ненависти к украинцам началась задолго до военной агрессии страны против Украины в 2014 году. С момента обретения Украиной независимости в 1991 году российская пропагандистская машина систематически обесценивала ее, высмеивала, маргинализировала и навязывала ей исторические мифы. 

Основые антиукраинские нарративы в России:

 Украина — несостоявшееся государство, которого не существовало до создания СССР 
 Украина — не суверенное государство, а финансируемый Западом «антироссийский проект» по дестабилизации России
 украинский язык — это искусственно созданный диалект русского языка с польским влиянием
 Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире, поэтому она никогда не будет готова к членству в ЕС. Даже западное оружие крадут и продают в Россию
 Украинское правительство не самодостаточно и просто следует указаниям западных лидеров
 Украина должна быть «денацифицирована» за ущемление прав русскоязычного населения, а затем интегрирована в Россию

Сленговые отсылки к украинцам и украинской культуре 
Одной из популярных форм проявления неприязни к украинцам в России является использование уничижительного этностереотипного прозвища «хохол».

Также в российских СМИ встречаются украинизмы(иногда искажённые) с саркастичной или отрицательной окраской:

 мова ()
 незалежная() — в значении Украина
 свидомит — смешение украинского свидомий, «сознательный, совестливый» и русского содомит
 зрада/перемога ()
 майдаун — слияние протестного движения на Майдане и дауна, человека с синдромом Дауна 
 жовто-блакитный()— в значении флаг Украины (хотя в Конституции цвет флага указан как жёлтый и синий)

Украинофобия в Канаде 
Во время первой мировой войны, когда Британская империя вступила в войну с Австро-Венгрией, в британском доминионе Канада около 100 тыс. иммигрантов — этнических украинцев из Галиции были лишены гражданских прав, включая право на голосование, в связи с тем, что Галиция входила в состав Австро-Венгерской империи. Ирония ситуации заключалась в том, что именно оккупация Галиции Австро-Венгрией в своё время подтолкнула этих людей к эмиграции, однако канадские власти ввиду сильных антиукраинских настроений не приняли во внимание заверения британского правительства в том, что украинцам можно доверять. Несколько тысяч политически активных (а также безработных) этнических украинцев были даже интернированы в концентрационных лагерях на время войны.

Украинофобия в Польше 

Истоки украинофобии в Польше восходят ко временам существования Речи Посполитой и борьбы украинского народа за свою независимость. Усиление украинофобных тенденций наблюдалось в первой половине XX века, в том числе в гражданскую войну 1917—1923 годов, в 1930-е годы, во время Второй мировой войны и т. д. В 1930-х годах многие украинские общественные и политические деятели на территории Польши были репрессированы, угнетались украинский язык, православная вера и т. д.

См. также 
 Украинофильство
 Украинство
 Славянофобия
 Что Россия должна сделать с Украиной

Примечания

Ссылки 
 

Антиславянизм
Дискриминация украинцев
Украина